Hunter Drew, född 21 oktober 1998, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till Chicago Blackhawks i National Hockey League (NHL) och spelar för Rockford Icehogs i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Anaheim Ducks i NHL; HC ’05 Banská Bystrica i Extraliga; San Diego Gulls i AHL; Tulsa Oilers i ECHL samt Charlottetown Islanders i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Drew draftades av Anaheim Ducks i sjätte rundan i 2018 års draft som 178:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Hunter Drew NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Hunter Drew hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1998
Levande personer
Idrottare från Kingston
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Kingston Voyageurs
Spelare i Charlottetown Islanders
Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
Spelare valda av Anaheim Ducks i NHL Entry Draft
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Tulsa Oilers (2014–)
Spelare i HC 05 Banská Bystrica
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Rockford Icehogs